Ohrid oder Ochrid () bezeichnet:

 eine mazedonische Stadt, siehe Ohrid
 eine mazedonische Gemeinde, siehe Opština Ohrid
 eine Ebene in Mazedonien, siehe Ohrid-Ebene
 ein bulgarisches Dorf, siehe Ohrid (Dorf)
 ein historisches Erzbistum, siehe Erzbistum Ohrid
 ein osmanischer Sandschak (Verwaltungsprovinz), siehe Sandschak Ohrid
 ein Aufstand, siehe Ohrid-Debar-Aufstand
Personen
 Nathanail von Ohrid (1820–1906), bulgarischer Geistlicher, Metropolit von Ohrid, Lowetsch und Plowdiw der bulgarisch-orthodoxen Kirche

Siehe auch:
 Apostolar von Ohrid, Handschrift in altkirchenslawischer Sprache in kyrillischer Schrift aus dem späten 12. Jahrhundert
 Schule von Ohrid, eine der beiden wichtigsten geistigen Zentren im Bulgarischen Reich seit dem 9. Jahrhundert
 Ohridsee, der größte See Mazedoniens
 Ohridforelle, ein zu den Salmoniden zählender Süßwasserfisch